Felipa Isabel de Orleáns (; Versalles, 18 de diciembre de 1714-París; 21 de mayo de 1734) fue una princesa francesa, hija de Felipe II, duque de Orleans y Francisca María de Borbón, una de las hijas legitimadas de Luis XIV de Francia.

Biografía 
Era la séptima hija de Felipe II, duque de Orleans y Francisca María de Borbón. Fue nombrada en honor a sus abuelos paternos, Felipe I de Orleans y la duquesa viuda Isabel Carlota. Felipa fue la quinta hija sobreviviente de sus padres y en su juventud se la conocía como Mademoiselle de Beaujolais. Fue educada junto a su hermana menor, Luisa Diana, en un convento durante el período que su padre era regente de Francia.

Su abuela paterna, Isabel Carlota, se encariñó mucho con ella y la visitaba casi diariamente en el Palacio Real. Su abuela materna, Madame de Montespan, murió siete años antes de su nacimiento.

Compromiso 
Desde 1715, su padre fue regente de Francia, tutor del pequeño rey Luis XV de Francia. En el año 1718 estalló la Guerra de la Cuádruple Alianza entre Francia y España. Dos años más tarde, el rey Felipe V de España propone una alianza pacifista con la potencia enemiga a través de un triple matrimonio: su hija de tres años, la infanta Mariana Victoria de Borbón se casaría con el joven rey Luis XV de Francia, mientras que su hijo y heredero, el infante Luis, y su segundo hijo, el infante Carlos, se casarían con dos de las hijas del regente francés.

Por lo tanto se estableció que Felipa se casaría con Carlos por ser menores, y su hermana mayor Luisa Isabel con el futuro rey de España. El prometido de Felipa estaba destinado a ser gobernador de Toscana. Felipa arribó a Buitrago, acompañada por su medio hermano Juan Felipe, a un día de viaje de Madrid, donde la recibió su nueva familia española, entre ellos el rey y la reina, el príncipe de Asturias con su esposa (hermana de Felipa) y su futuro esposo, Carlos. La reina enseguida le escribió a Felipe II de Orleans:

A Francisca María de Borbón le escribió más tarde:

La relación con su hermana, que nunca fue buena, se deterioró aún más ya que Felipa se ganó el afecto y los cumplidos de toda la corte española por su belleza e inteligencia. Luisa Isabel, en cambio, tenía serios problemas conductuales y de relación con su entorno, y jamás fue bien recibida ni en España ni en ningún lugar. Al morir Luis y quedar viuda su hermana, el acuerdo entre ambas naciones se rompió y ambas muchachas debieron regresar a Francia. La partida de Felipa fue largamente llorada, no así la de Luisa Isabel. Años más tarde, cuando su antiguo prometido se convirtió en duque de Parma en 1731, las esperanzas de Felipa y de su madre se reavivaron, esperando que el matrimonio fuera todavía posible. Francisca María inició los contactos con los embajadores de ambas naciones y obtuvo interesante información: Carlos se había mantenido fiel a su amada y había atesorado durante todo este tiempo un anillo que ella le obsequió. 

Al obtener esta información, la duquesa de Orleans envió a un diplomático a conversar directamente con Carlos y averiguar de primera fuente la posibilidad de reunir a la antigua pareja. El duque contestó que tenía intenciones de casarse con Felipa y había solicitado el permiso para asegurarse la mano de su amada. Sin embargo esto no sería posible si es que surgían hostilidades en el frente español. En 1733, el estallido de la Guerra de sucesión polaca causó un cambio en las relaciones internacionales, e inmediatamente llevó a Carlos a convertirse en rey de las Dos Sicilias. A pesar de esto, Felipa no alcanzó a ver el día en que su amado se convirtió en rey; mientras esperaba en el tranquilo Castillo de Bagnolet en París, la residencia preferida por su madre, murió de viruela a los diecinueve años. 

Al conocer la noticia de su muerte, el escritor francés Matthieu Marais escribió:

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Orleans
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Princesas de sangre
Fallecidos en París
Nobles francesas del siglo XVIII